Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 2001 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 2001 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KSz Devo-Maraton Łomża und LKSz Drakon-Leasing Fabryczny Lublin in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Polonia Plus GSM Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 71 Spieler zum Einsatz, von denen 41 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8 Punkten aus 9 Partien war Marta Zielińska (Łomża), je 7 Punkte erreichten Bartosz Soćko (Polonia Warszawa), Andrej Kawaljou (Łomża) und Leszek Węglarz (Poznań), wobei Soćko 8 Partien spielte, Kawaljou und Węglarz je 9. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Robert Kuczyński (Polonia Warszawa) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2001), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2001; BLR = Weißrussland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

KSz Devo-Maraton Łomża

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

KSz Porto Balbo Bielsko-Biała

PTSz Płock

AZS UMCS Lublin

KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

LKSz Drakon-Leasing Fabryczny Lublin

KSz Gambit Świecie

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2001
1 Liga Schach 2001